Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 21 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Shiga Kōgen. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Hans Petter Buraas, srebro wywalczył jego rodak - Ole Kristian Furuseth, a brąz zdobył Austriak Thomas Sykora.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998